

Конечкі — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Конечкі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства